Klaryski Kapucynki – żeńska gałąź kapucynów
 kapucynki (Cebinae) – podrodzina małp szerokonosych z rodziny płaksowatych